

Patronyme 
 Pattabhi Jois (1915-2009), enseignant de yoga indien.

Toponyme 
 Jois, commune autrichienne du district de Neusiedl am See.